Oberrheintal heißen folgende geographische Objekte:
 Oberrheinische Tiefebene, das Tal des Oberrheins zwischen Basel und Bingen 
 eine Subregion im St. Galler Rheintal, siehe St. Galler Rheintal #Subregionen
 Bezirk Oberrheintal, ehemaliger Bezirk des Kantons St. Gallen

Siehe auch: 
 Oberes Rheintal
 Oberrhein
 Unterrheintal
 Oberreintal